

Lokalizacje

Niemcy 
 Regen – rzeka, dopływ Dunaju
 Regen – miasto w kraju związkowym Bawaria, siedziba powiatu Regen
 Regen – powiat w kraju związkowym Bawaria

Osoby 
 Frank Regen – niemiecki filozof